Grenadier Island ist der Name folgender Inseln:

 Grenadier Island (New York) im Jefferson County
 Grenadier Island (Saint Lawrence River), eine der Thousand Islands in Ontario, Kanada